Meigs bezeichnet

Personen:
 Henry Meigs (1782–1861), US-amerikanischer Politiker
 Joe Vincent Meigs (1892–1963), US-amerikanischer Gynäkologe
 Montgomery Meigs (1945–2021), US-amerikanischer Offizier
 Montgomery C. Meigs (1816–1892), US-amerikanischer Offizier und Architekt
 Return Jonathan Meigs, Jr. (1764–1825), US-amerikanischer Politiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Meigs (Georgia)
 Meigs (Ohio)
 Meigs County (Ohio), Verwaltungseinheit
 Meigs County (Tennessee), Verwaltungseinheit

Sonstiges:
 Meigs Field, Flughafen in Chicago
 Meigs-Syndrom, Krankheitsbild

Siehe auch:
 Meigs Township